Indywidualne mistrzostwa Wielkiej Brytanii na żużlu – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców brytyjskich w 1961 roku. Tytuł wywalczył Barry Briggs z Southampton Saints.

Finał 
 2 września 1961 r. (sobota),  Londyn - Wembley

Bibliografia 
 British Championship Final - Wembley - 02-09-61 

1961
1961 w sporcie żużlowym